The Honor of Thieves é um filme mudo de curta-metragem estadunidense, do gênero dramático, lançado em 1909, escrito e dirigido por D. W. Griffith.

Elenco 
Florence Lawrence
Harry Solter
George Gebhardt
Anita Hendrie
Arthur V. Johnson
Wilfred Lucas
David Miles
Owen Moore
Frank Powell
Mack Sennett

Ligações externas 
 

Filmes dos Estados Unidos de 1909
Filmes dirigidos por D. W. Griffith
Curtas-metragens dos Estados Unidos
Filmes de drama dos Estados Unidos
Filmes mudos dos Estados Unidos
Filmes em preto e branco
Curtas-metragens em língua inglesa